3833 Calingasta – asteroide
Calingasta – località argentina 
Calingasta – fiume argentino
Calingasta – dipartimento argentino